Сокращение ROS может означать:
 Активные формы кислорода (, ).
 ROS (операционная система).
  — прото-онкогенный белок, рецептор тирозинкиназы, а также одноимённый ген.

См. также 
 , ,  (кириллицей),  (латиницей)